Weiersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Weiersbach (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Nordrhein-Westfalen
 Weiersbach (Daun), Stadtteil von Daun, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Weiersbach, Teil der Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Weiersbach (Elbbach), rechter Zufluss des Elbbachs (zur Lahn) in Hadamar, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Weiersbach, Oberlauf des Kallbachs (zur Urft) bei Frohnrath, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Weiersbach (Lieser) oder Wirschbach, rechter Zufluss der Lieser in Weiersbach, Stadt Daun, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Weiersbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe am Kloster St. Annahaus bei Bleiderdingen, Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Weierbach
 Weihersbach